Cariboptila är ett släkte av nattsländor. Cariboptila ingår i familjen stenhusnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenhusnattsländor
Cariboptila